Държавният шампионат по хандбал за мъже се провежда от 1961 година. Първенството се администрира от Българска федерация по хандбал.

Шампиони на България

Класиране по медали

Вижте също 
 „А“ РХГ (жени)

Източници

Външни препратки 
 Българска федерация по хандбал

Хандбал в България